Янгаяха — название рек в Ямало-Ненецком АО России:

Янгаяха (приток Вэнгапура)
Янгаяха (приток Левой Хояхи)
Янгаяха (приток Пурпе)
Янгаяха (приток Пякупура)
Янгаяха (приток Ханаяхи)
Янгаяха (приток Хынчибияхи)